Буена Виста има више значења:
 Буена Виста (Аројо, Порторико)
 Буена Виста (Умакао, Порторико)
 Округ Бјуна Виста (Ајова)
 Бјуна Виста (Калифорнија)
 Бјуна Виста (Мичиген)
 Бјуна Виста (Тексас)
 Бјуна Виста (Џорџија)
 Бјуна Виста (Вирџинија)
 Бјуна Виста (Колорадо)